La cinquième édition de l'ETTU Cup a vu la victoire finale du SV Plüderhausen  sur le Victoria Moscou , première équipe masculine russe de l'histoire à parvenir en finale et la première victoire espagnole de l'histoire en Coupe d'Europe avec la victoire de l'UCAM Himoinsa Cartagena TM  sur le KTS Forbet Tarnobrzeg , finaliste malheureux pour la deuxième année consécutive. Pluderhausen succède à la Vaillante Angers  au palmarès et Cartagène au Dalenergosetproekt Vladivostok .

Section masculine

Phase Finale

Section féminine

Phase Finale 

2008-2009
Tennis de table en 2008
Tennis de table en 2009
Tennis de table M2